Wolkerstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Stöckl-Wolkerstorfer (* 1968), österreichische Politikerin (ÖVP) sowie Physiotherapeutin
 Josef Wolkerstorfer (1905–1990), österreichischer Hutmacher, Unternehmer und Politiker (NSDAP)